Wādī Khubākhib är en wadi i Förenade Arabemiraten.   Den ligger i emiratet Ras al-Khaimah, i den nordöstra delen av landet,  kilometer nordost om huvudstaden Abu Dhabi.

Trakten runt Wādī Khubākhib är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet.  Trakten runt Wādī Khubākhib är ganska tätbefolkad, med  invånare per kvadratkilometer.  I trakten råder ett hett ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är september, med  mm nederbörd.

Källor 

Vattendrag i Ras al-Khaimah